Населението на Тайван през 2020 г. е около 23 561 000 души.

Динамика на населението

Възрастова структура

Етнически състав 
98% китайци

Религия 
 Будизъм – 35,1% – 8 086 000
 Таоизъм – 33% – 7 600 000
 Атеизъм – 18,7% – 4 318 000